И́лута Ли́нде (; ) — латышская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза (2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018).
 : золото (2013, 2014), серебро (2015).
 : золото (2014), серебро (2013, 2015, 2016, , ), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу